Die Senatoren im 50. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1886 und 1887 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 50. Kongresses ging vom 4. März 1887 bis zum 3. März 1889. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 5. Dezember 1887 bis zum 20. Oktober 1888 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 3. Dezember 1888 bis zum 3. März 1889.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 49. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 40 Republikaner, 34 Demokraten und zwei Readjuster im Senat. Bei den Wahlen 1886 und 1887 gewannen die Republikaner einen Sitz der Demokraten, verloren aber drei Sitze an diese. Einen weiteren Sitz gewannen die Demokraten von den Readjustern, dafür ging ihnen ein Sitz in Florida verloren, da das Parlament keinen Senator gewählt hatte. Damit saßen 38 Republikaner, 36 Demokraten und ein Readjuster im Senat, ein Sitz war vakant. Im Mai 1887 konnten die Demokraten den vakanten Sitz besetzen. Da es anschließend keine Änderungen in der parteipolitischen Zusammensetzung gab, saßen bis zum Ende des 50. Kongresses 38 Republikaner, 37 Demokraten und ein Readjuster im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 50. Kongresses war das Amt des Vizepräsidenten vakant. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 4. März bis zum 4. Dezember 1887 war weiter der vom 49. Kongress gewählte John J. Ingalls Präsident pro tempore, er übte das Amt auch vom 5. Dezember 1887 bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1889 aus.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Readjuster Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1893 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1889 und die der Klasse III bis zum 3. März 1891. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Riddleberger war nach anderen Quellen Republikaner.

Einzelnachweise 

050
Vereinigte Staaten, Senat #050
Senatoren 050